Карапатское — село в Хангаласского улусе Республики Саха (Якутия) России. 

Согласно данным переписи населения 2010 года, проживало 0 человек.

География 
Село находится в 37 километрах от Покровска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Хангаласского улуса